Aichach ist ein geographischer Name:

Gebietskörperschaften und Orte:
 Aichach, Kreisstadt des Landkreises Aichach-Friedberg, Bayern
 Aichach (Algertshausen), Gemeindeteil der Stadt Aichach im Landkreis Aichach-Friedberg
 Landkreis Aichach, ehemaliger Landkreis in Bayern
 Aichach (Gemeinde Stockenboi), Ortsteil der Gemeinde Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Gewässer:
 Aichach (Kreuzweiherbach), rechter Zufluss des Kreuzweiherbachs (zum  Bollenbach) bei Wilpoltsweiler, Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Aichach (Röthbach), rechter Zufluss des Röthbachs (zur Sims) bei Unterimmelberg, Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern

Burg:
 Burgruine Aichach, in der Fraktion St. Oswald in Kastelruth, Südtirol

Aichach ist ein Familienname:
 Aichach (Adelsgeschlecht), ein Südtiroler Adelsgeschlecht aus Kastelruth

Siehe auch:
 Aich
 Aichenbach
 Eichach